Le tournoi de tennis de Brisbane est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1985 se dispute du 11 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Pam Shriver, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Navrátilová et Pam Shriver.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Brisbane
 Saison 1985 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1985
Brisbane
Tennis en Australie en 1985
Tennis en novembre 1985